Richard Head (1609–1689) – angielski arystokrata i polityk, parlamentarzysta z Rochester, 1. baronet Head of The Hermitage
 Richard Head (1637–1686) – irlandzki pisarz i wydawca
 Richard Head (1692–1721) – brytyjski arystokrata, 3. baronet Head of The Hermitage
 Richard Head (ur. 1937) – brytyjski arystokrata, 2. wicehrabia Head
 Richard Head (ur. 1951) – brytyjski arystokrata, 6. baronet Head of The Rochester